Die Passagierin steht für:

 ein Buch von Zofia Posmysz
 Die Passagierin (Film), Film von Andrzej Munk nach dem Buch von Zofia Posmysz
 Die Passagierin (Oper), Oper von Mieczysław Weinberg nach dem Buch von Zofia Posmysz